Cantonul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Aroz || align="right" | 151 || align="right" | 70360 || align="right" | 70028
|-
| Baignes || align="right" | 93 || align="right" | 70000 || align="right" | 70047
|-
| Bourguignon-lès-la-Charité || align="right" | 126 || align="right" | 70190 || align="right" | 70088
|-
| Boursières || align="right" | 62 || align="right" | 70000 || align="right" | 70090
|-
| Bucey-lès-Traves || align="right" | 77 || align="right" | 70360 || align="right" | 70105
|-
| Chantes || align="right" | 112 || align="right" | 70360 || align="right" | 70127
|-
| Chassey-lès-Scey || align="right" | 102 || align="right" | 70360 || align="right" | 70138
|-
| Chemilly || align="right" | 79 || align="right" | 70360 || align="right" | 70148
|-
| Clans || align="right" | 119 || align="right" | 70000 || align="right" | 70158
|-
| Ferrières-lès-Scey || align="right" | 140 || align="right" | 70360 || align="right" | 70232
|-
| Grandvelle-et-le-Perrenot || align="right" | 232 || align="right" | 70190 || align="right" | 70275
|-
| Lieffrans || align="right" | 48 || align="right" | 70190 || align="right" | 70301
|-
| Mailley-et-Chazelot || align="right" | 561 || align="right" | 70000 || align="right" | 70324
|-
| Neuvelle-lès-la-Charité || align="right" | 201 || align="right" | 70130 || align="right" | 70384
|-
| Noidans-le-Ferroux || align="right" | 570 || align="right" | 70130 || align="right" | 70387
|-
| Ovanches || align="right" | 106 || align="right" | 70360 || align="right" | 70401
|-
| Pontcey || align="right" | 275 || align="right" | 70360 || align="right" | 70417
|-
| Raze || align="right" | 354 || align="right" | 70000 || align="right" | 70439
|-
| Rosey || align="right" | 197 || align="right" | 70000 || align="right" | 70452
|-
| Rupt-sur-Saône || align="right" | 124 || align="right" | 70360 || align="right" | 70457
|-
| Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin || align="right" | 1 563 || align="right" | 70360 || align="right" | 70482
|-
| Traves || align="right" | 351 || align="right" | 70360 || align="right" | 70504
|-
| Velleguindry-et-Levrecey || align="right" | 150 || align="right" | 70000 || align="right" | 70535
|-
| Velle-le-Châtel || align="right" | 161 || align="right" | 70000 || align="right" | 70536
|-
| Vy-le-Ferroux || align="right" | 147 || align="right" | 70130 || align="right" | 70580
|-
| Vy-lès-Rupt || align="right" | 100 || align="right" | 70120 || align="right" | 70582
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône